

Niemcy 
 Olbersdorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Olbersdorf – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Rososznica
 Roztocznik
 Stójków
 Olbrachcie Wielkie

Zobacz też 
 Großolbersdorf